Envelope bezeichnet

 Einh%C3%BCllende, auch Hüllkurve oder Enveloppe, nach französisch enveloppe, deutsch ‚Umhüllung‘. in der Mathematik eine Kurve, die eine Kurvenschar einhüllt
 Envelope, in der Architektur eine mitunter minderwertigen Baukörper beschönigende Fassade